Eken est un patronyme turc porté notamment par :

 Bülent Eken (1923-2016), footballeur et entraîneur turc ;
 Reha Eken (1925-2013), footballeur turc devenu entraîneur.